Бахтін Володимир Соломонович (1923-2001) — фольклорист, дослідник міського фольклору.
 Бахтін Іван Іванович (1756-1818) — офіцер, поет і драматург, губернський прокурор у Тобольську (1788-1794); батько М.І. Бахтіна і І.І. Бахтіна-молодшого.
 Бахтін Іван Іванович (1793-1867) — генерал-лейтенант, таємний радник, сенатор.
 Бахтін Іван Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Бахтін Ігор Володимирович (1973) — радянський і російський футболіст і тренер.
 Бахтін Микола Іванович (1796-1869) — державний діяч, літературний критик; син І. І. Бахтіна.
 Бахтін Микола Миколайович (літературні псевдоніми Бібліограф, Н. Нович та інші) — (*24 квітня 1866 — †2 квітня 1940) — російський бібліограф і перекладач.
 Бахтін Михайло Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Бахтін Михайло Михайлович (*5(17 листопада) 1895, місто Орел — †7 березня 1975, Москва) — російський літературознавець і мистецтвознавець.
 Бахтін Михайло Петрович
 Бахтін Олександр Єгорович (вересень, 1918, с. Казанське, нині Лівенського району Орловської області, РФ — 3 квітня 1944, село Пилява Бучацького району; похований у селі Косів Чортківського району Тернопільської області) — радянський військовик. Герой Радянського Союзу (1944).
 Бахтін Олександр Миколайович (1885-1963) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Бахтін Олександр Миколайович (1894-1931) — герой-підводник, командир підводного човна «Пантера».
 Бахтін Семен Олексійович — Герой Радянського Союзу.

 Бахтіна Маргарита Миколаївна ( 1982) - українська актриса театру і кіно.

Інше 
 Бахтіни — старовинний російський дворянський рід, що походить від Воїна Івановича Бахтіна, що був нагороджений в 1613 році маєтками за «многие служби в лихолетье».

Див. також 
 Бахтин